Sabinijan ali Savinijan je lahko:

Zgodovinske osebnosti 
 Sabinijan (uzurpator), vodja upora proti rimskemu cesarju Gordijanu v pokrajini Afriki, umorjen 240.
 Sabinijan Veliki (Sabinian Magnus), rimski vojskovodja

Rimski konzuli 
 Marcus Iunius Rufinus Sabinianus, rimski konzul 155
 Gaius Vettius Sabinianus Julius Hospes, rimski konzul okrog 176
 Gaius Vettius Gratus Sabinianus, rimski konzul 221
 Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus, rimski konzul 242
 Sabinianus (konzul 505), rimski konzul 505
 Anastasius (konzul 517), rimski konzul 517; njegovo celotno ime je Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius

Papeži in svetniki 
 Sabinijan, papež (604-606).
 Sveti Sabinijan Trojanski, krščanski mučenec in svetnik ; njegov god je 29. januarja
 Sveti Sabinijan in Potencijan, krščanska mučenca in svetnika † 390; njun god je 31. decembra

Opombe